Puglia invita es un programa televisivo uruguayo de entrevistas con almuerzos creado en 1990 y conducido por el cocinero, empresario y conductor Sergio Puglia. Este programa se transmitió inicialmente por TNU y actualmente por Canal 10 los días sábados a las 13:30. En 2015                                                                                                      celebró sus 25 años en pantalla. En el verano de 2016 el programa tuvo un especial donde recorría distintos lugares del Uruguay y tuvo aproximadamente 10 programas.

En marzo de 2020, y por causa de la pandemia por coronavirus en_Uruguay comienza a emitir desde su hogar el clásico programa televisivo.

Referencias 

Programas de televisión de Uruguay
Programas de televisión iniciados en 1990
Programas de televisión de Canal 10 (Uruguay)